Saint Sébastien désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Sébastien (, aurait été tué lors des persécutions de Dioclétien ; fêté  le 20 janvier en Occident et le 18 décembre en Orient.

Saints catholiques 
 Sébastien Nam I-gwan (1780-1839), laïc coréen, martyr à Séoul, canonisé en 1984 ; fêté le 26 septembre.

Saint(s) orthodoxe(s) 
 Sébastien de Pochekhonié († vers 1542), ou Sebastian, moine à Pochekhonié en Russie ; fêté le 26 février.

Sculpture 
 Saint Sébastien, une statue de Gian Lorenzo Bernini (1617)
 Saint Sébastien, haut-relief en marbre réalisé par Louis-Alexandre Bottée en 1889.

Peinture 
Plusieurs peintres ont peint le martyre de Saint Sébastien :
 Saint Sébastien, par Andrea Mantegna ;
 Saint Sébastien (1473), par Sandro Botticelli ;
 Saint Sébastien (1478), par Antonello de Messine ;
 Saint Sébastien (1490), par Le Pérugin ;
 Saint Sébastien (1494), par Le Pérugin ;
 Saint Sébastien (1495), par Le Pérugin ;
 Saint Sébastien (1502), par Raphaël ;
 Saint Sébastien (1570), par Titien.

Toponyme